La Fontaine de jouvence  est un symbole d’immortalité ou de perpétuel rajeunissement.
 Jouvence est une marque d'eau minérale.
 Jouvence est  un roman de science-fiction écrit par Aldous Huxley.
 La Jouvence de l'Abbé Soury est une solution à base de plantes, inventée au milieu de  et utilisée contre les troubles de la circulation.
 Jouvence, un des noms vernaculaires de l'Ageratina riparia.